Titus (praenomen), een Romeinse praenomen
 Titus (keizer), een Romeinse keizer Titus (79 tot 81)
 Titus (Bijbel), een medewerker van Paulus in de Bijbel
 Zie ook: Brief van Paulus aan Titus
 Titus van Rijn, een zoon van Rembrandt van Rijn
 Titus Andronicus, een toneelstuk van William Shakespeare
 Titus (film), een film uit 1999 gebaseerd op het toneelstuk
 Titus (2013), Britse film uit 2013 
 Titus (strip), een stripfiguur die verscheen in Pep
 Titus (televisieserie), een Amerikaanse sitcom
 Titus Interactive, een voormalig ontwikkelaar van computerspellen
 Titus (geslacht), een geslacht van bodemjachtspinnen